Аројо дел Торо има више значења:

 Аројо дел Торо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Торо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо дел Торо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо дел Торо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику